Гана Мандлікова виграла змагання в одиночному розряді серед жінок на Відкритому чемпіонаті Франції 1981, у фіналі перемігши Сільвію Ганіку з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Гана Мандлікова — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

  Кріс Еверт (півфіналістка)
  Мартіна Навратілова (чвертьфіналістка)
  Андреа Джегер (півфіналістка)
  Гана Мандлікова (Чемпіонка)
  Вірджинія Рузічі (чвертьфіналістка)
  Сільвія Ганіка (фіналіст)
  Міма Яушовець (чвертьфіналістка)
  Діанне Фромгольтц (3 коло)
  Кеті Джордан (3 коло)
  Беттіна Бюнге (4 коло)
  Енн Сміт (4 коло)
  Регіна Маршикова (4 коло)
  Венді Вайт (2 коло)
  Іванна Мадруга (3 коло)
  Леслі Аллен (4 коло)
  Вірджинія Вейд (4 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1981 on ITFtennis.com , the source for this draw

Жінки, одиночний розряд
French Open, жінки, одиночний розряд
1981 у тенісі